Mannucci ist der Nachname von:

 Filippo Mannucci (* 1974), italienischer Ruderer
 Lucia Mannucci (1920–2012), italienische Schauspielerin und Sängerin

Mannucci steht für:
 (2219) Mannucci, Asteroid des Hauptgürtels